Bubo steht für:

 eine Vogelgattung, siehe Uhus
 den Friesenfürsten Poppo (Friesenkönig) (674–734)

Bubo ist der Name von:
 José Americo Bubo Na Tchuto (* 1949), Militärangehöriger aus Guinea-Bissau